Svenska Superligan för herrar 2021/2022 är Sveriges högsta division i innebandy för herrar säsongen 2021/2022. 14 lag deltog i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta skulle gå vidare till slutspel.

IBF Falun blev svenska mästare efter att ha besegrat FBC Kalmarsund i finalen.

Deltagande lag 
Följande lag deltar i Svenska superligan 2021/2022:

Grundserien

Poängtabell
Serien spelades mellan den 17 september 2021 och 12 mars 2022

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av sju matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Falun - Mullsjö

Linköping - Storvreta

Växjö - Pixbo

Kalmarsund - Helsingborg

Semifinaler

Falun - Storvreta

Växjö - Kalmarsund

Final

Falun - Kalmarsund 

Falun svenska mästare

Referenser 

Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Innebandysäsongen 2021/2022
Svenska Superligan